Rehm steht für:
 Rehm (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Rehm (Patrizier), Augsburger Patrizierfamilie
 Rehm-Flehde-Bargen, Gemeinde in Schleswig-Holstein
 Rehm (Rot an der Rot), Ortsteil der Gemeinde Rot an der Rot, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Rehm (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt
 In den Rehmenden, ein historischer Flurname in Calvörde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt, Deutschland

Siehe auch:
 Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm
 Rähm
 Reem
 Rem